{{DISPLAYTITLE:(9465) 1998 HJ121}}

A (9465) 1998 HJ121 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. április 23-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (9001–9500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói